Tudanca steht für Orte in Spanien:
 Tudanca (Kantabrien)
 Tudanca de Ebro, Los Altos, Provinz Burgos

Weiteres:
 Tudanca (Rind), Rinderrasse